Configni ima više značenja:
 Configni, Rieti
 Configni, Terni